В парному розряді жіночого тенісного турніру Bank of the West Classic 2003, що проходив у рамках Туру WTA 2003, Кара Блек і Ліза Реймонд виграли титул, у фіналі перемігши пару Чо Юн Джон і Франческа Ск'явоне 7–65, 6–1.

Сіяні пари 

 Кара Блек /  Ліза Реймонд (чемпіонки)
 М Шонессі /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)

 Маріон Бартолі /  Аліна Жидкова (чвертьфінал)
 Елені Даніліду /  Ріта Гранде (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Bank of the West Classic